Сергей Владимирович Костарев:
 Костарев, Сергей Владимирович (род. 1961) — российский учёный, эколог, профессор кафедры по связям с общественностью ОмГУПС, доктор философских наук.
 Костарев, Сергей Владимирович (род. 1970) — российский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.